Mireille Boccara (1928-2016), écrivaine française ;
 Claude Boccara (1942-), physicien français ;
 Eléonore Boccara (1986-), animatrice de télévision française ;
 Frédéric Boccara (1964-), économiste, statisticien et responsable politique français ;
 Frida Boccara (1940-1996), chanteuse française ;
 Nino Boccara (1931-2019), physicien et mathématicien français ;
 Paul Boccara (1932-2017), économiste et historien français ;
 Philippe Boccara (1959-), kayakiste franco-américain ;
  (1843-1941), rabbin tunisien.

Patronyme séfarade